Mitterriegl ist der Name folgender Orte:

  Mitterriegl (Gemeinde Frankenburg), Ortschaft von Frankenburg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
  Mitterriegl (Gemeinde Gleinstätten), Ortsteil von Gleinstätten, Bezirk Leibnitz, Steiermark